Il cognome Menti è legato a una dinastia di calciatori di Vicenza:
Umberto Menti, noto come Menti I: ala sinistra degli anni trenta di Vicenza, ,  e 
Romeo Menti, noto come Menti II: ala destra degli  anni trenta e quaranta di Vicenza, ACF Fiorentina e soprattutto del Grande Torino, nonché della nazionale, perito nella tragedia di Superga.
Luigi Menti, noto come Menti IV (nipote di Romeo ed Umberto), ala e mezz'ala, bandiera del Vicenza degli anni cinquanta e sessanta.

Sono intotalati a Romeo Menti gli stadi di:
Vicenza
Montichiari
Castellammare di Stabia

Si trova il nome Menti nei toponimi:
contrada Menti di Sopra a Valdagno
contrada Menti di Sotto a Valdagno
 via Romeo Menti nel Comune di Isola Vicentina, dov'è ubicato il Centro Tecnico del Vicenza.